Норвежский институт кино (, сокр. «NFI») был основан в 1955 году для поддержки и развития кинематографа Норвегии. 1 апреля 2008 он был объединён с Норвежским кинофондом, Организацией развития норвежского кино и Норвежским комитетом кино, образовав «„новый“ Норвежский институт кино» под эгидой министерства культуры Норвегии.

NFI является членом Международной федерации киноархивов, Европейской киноакадемии и Scandinavian Films и представляет Норвегию в Eurimages и Европейской аудиовизуальной обсерватории.

См. также 
 Американский институт киноискусства
 Британский институт кино

Примечания

Ссылки 
 
 Описание организации (на английском)

Кинематограф Норвегии